Le Qatar Classic féminin 2005 est l'édition féminine 2005 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 23 au . 

La championne du monde Vanessa Atkinson remporte le titre en battant Vicky Botwright en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2005

féminin 2005
Squash en 2005
Sport au Qatar en 2005
Sport en novembre 2005